Guernsey (otok), otok u Kanalskom otočju
 Oblast Guernsey, krunski posjed u Kanalskom otočju